Todos os artilheiros do Campeonato Norueguês de Futebol da história.

Artilheiros por edição
 1948/49: Arvid Havnås, Sandefjord (12)
 1949/50: Reidar Dørum, Ørn (13)
 1950/51: John Sveinsson, Lyn (19)
 1951/52: Jan Tangen, Strømmen (15)
 1952/53: Gunnar Thoresen, Larvik Turn e Per Jacobsen, Odd (15)
 1953/54: Gunnar Thoresen, Larvik Turn (15)
 1954/55: Harald Hennum, Skeid (13)
 1955/56: Willy Fossli, Asker (17)
 1956/57: Per Kristoffersen, Fredrikstad (15)
 1957/58: Harald Hennum, Skeid (17)
 1958/59: Reidar Sundby, Larvik Turn (13)
 1959/60: Per Kristoffersen, Fredrikstad (13)
 1960/61: Per Kristoffersen, Fredrikstad (15)
 1961/62: Rolf Birger Pedersen, Brann (26)
 1963: Leif Eriksen, Vålerenga (16)
 1964: Ole Stavrum, Lyn (18)
 1965: Harald Berg, Lyn (19)
 1966: Per Kristoffersen, Fredrikstad (20)
 1967: Odd Iversen, Rosenborg (17)
 1968: Odd Iversen, Rosenborg (30)
 1969: Odd Iversen, Rosenborg (26)
 1970: Steinar Pettersen, Strømsgodset (16)
 1971: Jan Fuglset, Fredrikstad (17)
 1972: Egil Solberg, Mjøndalen e Johannes Vold, Viking (16)
 1973: Stein Karlsen, Hamarkameratene (17)
 1974: Odd Berg, Molde (13)
 1975: Arne Dokken, Strømsgodset (18)
 1976: Jan Fuglset, Molde (17)
 1977: Trygve Johannessen, Viking (17)
 1978: Tom Lund, Lillestrøm (17)
 1979: Odd Iversen, Vålerenga (16)
 1980: Arne Dokken, Lillestrøm (14)
 1981: Pål Jacobsen, Vålerenga (16)
 1982: Tor Arne Granerud, Hamarkameratene e Trygve Johannessen, Viking (11)
 1983: Olav Nysæter, Kongsvinger (14)
 1984: Sverre Brandhaug, Rosenborg (13)
 1985: Jørn Andersen, Vålerenga (23)
 1986: Arve Seland, Start (12)
 1987: Jan Kristian Fjærestad, Moss (18)
 1988: Jan Åge Fjørtoft, Lillestrøm (14)
 1989: Mini Jakobsen, Rosenborg (18)
 1990: Tore André Dahlum, Start (20)
 1991: Karl Petter Løken, Rosenborg (12)
 1992: Kjell Roar Kaasa, Kongsvinger (17)
 1993: Mons Ivar Mjelde, Lillestrøm (19)
 1994: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg (17)
 1995: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg (26)
 1996: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg (28)
 1997: Sigurd Rushfeldt, Rosenborg (24)
 1998: Sigurd Rushfeldt, Rosenborg (27)
 1999: Rune Lange, Tromsø (23)
 2000: Thorstein Helstad, Brann (18)
 2001: Thorstein Helstad, Brann, Frode Johnsen, Rosenborg e Clayton Zane, Lillestrøm (17)
 2002: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg (17)
 2003: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg (17)
 2004: Frode Johnsen, Rosenborg (19)
 2005: Ole Martin Årst, Tromsø (16)
 2006: Daniel Nannskog, Stabæk (19)

Maiores artilheiros
 Harald Martin Brattbakk - 166 
 Sigurd Rushfeldt - 164
 Petter Belsvik - 159
 Odd Iversen - 158
 Per Kristoffersen - 145
 Jostein Flo - 114
 Jan Fuglset - 109
 Arne Pedersen - 107
 Svein Mathisen - 106
 Mini Jakobsen - 98

Recordes de artilheiros em uma edição

Mais golos
 Odd Iversen, 30 gols em 1968 pelo Rosenborg
 Harald Martin Brattbakk, 28 gols em 1996 pelo Rosenborg
 Sigurd Rushfeldt, 27 gols em 1998 pelo Rosenborg

Menos golos
Tor Arne Granerud pelo Hamarkameratene e Trygve Johannessen pelo Viking em 1982, ambos com 11 golos 
 Karl Peter Løken, 12 golos em 1991 pelo Rosenborg

Futebol da Noruega
Campeonato Norueguês de Futebol